Новорусский сельский совет () — входит в состав
Павлоградского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Новая Русь.

Населённые пункты совета 
 
 с. Новая Русь 
 с. Зелёное 
 с. Марьевка

Примечания